Елисейские Поля (Шанз-Элизе́, ):
 Топоним
 Елисейские Поля — улица в VIII округе Парижа, центральная магистраль города, простирающаяся от Площади Согласия до Триумфальной арки.
  — станция метрополитена в VIII округе Парижа.
 Театр Елисейских Полей — театр в VIII округе Парижа, на авеню Монтень, построенный в 1913 году.
 Маленькие Елисейские Поля — обиходное название Вацлавской площади в Праге.
 Фильм
 «Елисейские поля» — художественный фильм Алексея Левченко по мотивам рассказа Бориса Садовских «Ильин день» (Украина, 1993).
 Другое
 «Les Champs-Élysées» — песня, ставшая известной в исполнении Джо Дассена, парафраз английской песни «Waterloo Road» (1969).
 Champs-Élysées — аромат Жан-Поля Герлена, выпущенный фирмой Guerlain в 1996 году.

 См. также